Ел Парал има више значења:

 Ел Парал (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Парал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Парал (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Парал (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Парал (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парал (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Парал (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Парал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Парал (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Парал, Ел Елефанте (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Парал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Парал (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Парал (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Парал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Парал (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Парал (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Парал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Парал (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Парал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Парал, Хулијан Ернандез Муриљо (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Парал (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику